SNR kan syfta på
Signal-to-noise ratio (signal-brusförhållande), en term inom elektrotekniken.
Svenska näringsrekommendationer från Livsmedelsverket.
Svenskt Njurregister, ett register hos Länssjukhuset Ryhov i Jönköping (länk).
IATA-kod för flygplatsen Montoir i Saint-Nazaire, Frankrike.
ISO 639-3 språkkod för Sihan.